Rühl può a riferirsi a:
 Philippe Rühl, politico e rivoluzionario francese di origini tedesche
 Markus Rühl, culturista tedesco
 Carl-Heinz Rühl, ex calciatore tedesco
 Franz Rühl, storico tedesco
 Sarah Ruhl, drammaturga statunitense